Krauschwitz – comune della Sassonia
 Krauschwitz – frazione della città di Teuchern (Sassonia-Anhalt)